Gao Min peut désigner :
 Gao Min, cycliste chinoise ;
 Gao Min, plongeuse chinoise.